A Biblioteca Benedito Frade, localizada na cidade de Belém, no estado do Pará, é a biblioteca jurídica do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Bibliotecas do Pará
Bibliotecas jurídicas